Арегави — эфиопское имя, которое при использовании в качестве отчества на Западе иногда ошибочно принимается за фамилию.

 Абеба Арегави — шведская бегунья на средние дистанции.
 Тсегай Арегави — эфиопский бегун на длинные дистанции.